EMC Corporation, empresa fabricant de programari, sistemes i emmagatzemament d'informació per a l'administració
 EMC Motorcycles, fabricant de motocicletes anglès
 Enhanced Machine Controller, programari per al control de màquines-eina i robots creat pel NIST